Василий Кореньков:
 Кореньков, Василий Алексеевич (1907—1975) — член-корреспондент ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии СССР.
 Кореньков, Василий Афанасьевич (1872—?) — член I Государственной думы, крестьянин.
 Кореньков, Василий Матвеевич (1913—?) — ефрейтор РККА, герой Советского Союза.